Мандзю́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Мандзюк Віталій Васильович (1986) — український футболіст, захисник збірної України.
 Мандзюк Денис Феодосійович (1984) — український письменник, журналіст, автор книги «Копаний м'яч».
 Мандзюк Іван Данилович (1899 — після 1940) — історик, економіст.
 Мандзюк Микола (1909—1972) — український політичний діяч, депутат Сойму Карпатської України
 Мандзюк Олег Андрійович (1976) — очолює Федерацію кікбоксингу України ISKA, засновник та голова Інституту досліджень економічних систем.
 Мандзюк Олександр Васильович (1983) — український футболіст, нападник київської «Оболоні», старший брат Віталія Мандзюка.
 Мандзюк Феодосій Григорович (1951—2015) — новинар, письменник, краєзнавець, видавець, відомий також як поет-сатирик Кость Волиняка.

Українські прізвища
Прізвища на -юк